Chassagne, (La) Chassagne et (de la) Chassagne, sont des noms propres français qui peuvent faire référence à :

Toponyme 

 Chassagne (Puy-de-Dôme), commune française ;
 Chassagne-Montrachet (Côte-d'Or), commune française ;
 Chassagne-Saint-Denis (Doubs), commune française ;
-
 La Chassagne (Jura), commune française ;
 La Chassagne (Creuse), lieu-dit sur la commune française de Ladapeyre ;
 La Chassagne en Haute-Marne, ancienne maison templière puis hospitalière à Isômes.
 La Chassagne (Vaud), en Suisse, lieu-dit sur la commune d'Onnens ;

Patronyme 

 
 Julie d’Assier de la Chassagne (1741-1818), comtesse de Laurencin, poétesse française.
 Maurice Chassagne (1880-1963), botaniste français ;
 Micheline Chassagne, nom de naissance de l'actrice française Micheline Presle ;
 Nicolas Chassagne (1978-), musicien français ;
 Paul Chassagne (1922-2010), ingénieur aéronautique français ;
 Pierre Perrin de Chassagne (1950-), poète et romancier français ;
 Raymond Chassagne (1924-2013), poète haïtien ;
 Régine Chassagne (1977-), musicienne et chanteuse canadienne ;
 Robin Chassagne (1962-2021), astronome amateur français ;
 Sébastien Chassagne (1993?-), comédien et metteur en scène français ;
 Yvette Chassagne (1922-2007), haut fonctionnaire français ;

Architecture 
 Château de la Chassagne, château situé sur la commune de Saint-Vincent-Bragny, en Saône-et-Loire en France ;
 Château de la Chassagne, château situé sur la commune de Neuville-les-Dames, dans l'Ain en France ;
 Château de la Chassagne, château situé à Saint-Hilaire-le-Château, situé dans la Creuse, en France ;
 Château la Chassagne, château situé sur les communes de Fleurey-sur-Ouche et Sainte-Marie-sur-Ouche, en Côte-d'Or, en France ;
 Château la Chassagne, château situé à Ladapeyre, dans la Creuse, en France ;
 Église Saint-Pierre de Chassagne, église catholique située sur la commune de Chassagne, dans le Puy-de-Dôme, en France ;
 Tours Chassagne et Alicante, deux gratte-ciels de bureaux jumeaux du quartier de La Défense, dans les Hauts-de-Seine, en France.

Astronomie 
 (15037) Chassagne, astéroïde.

Vigne et vin 
 Chassagne-montrachet (AOC), vin français d'AOC, classé parmi les appellations communales du vignoble de la côte de Beaune.

Patronyme français
Patronyme limousin